Imię i nazwisko Al McCoy nosili lub noszą m.in.:
 Al McCoy, wł. Alexander Rudolph (1894–1966) – amerykański bokser, zawodowy mistrz świata wagi średniej
 Al McCoy wł. Florien La Brasseur (1913–1989) – amerykański bokser, pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej
 Al McCoy (ur. 1933) – amerykański spiker, komentator meczów koszykarskich Phoenix Suns